

Filmes 
 Underworld (1927) — filme mudo com Evelyn Brant e George Bancroft
 Underworld (1937) — dirigido por Oscar Micheaux
 Underworld (1985) — terror com Denholm Elliott e Miranda Richardson
 Underworld (1996) — comédia com Denis Leary e Joe Mantegna
 Underworld (2003) — filme com Kate Beckinsale

Música 
 Underworld (banda) — da Inglaterra
 Underworld (álbum) — da banda Symphony X
 Underworld (álbum de Vamps)